Neo-Hanbalismus steht für:
 Salafismus#Die Salaf aṣ-Ṣāliḥ
 Wahhabiten#Die Rückkehr der Wahhabiten (1901–1924) und die Salafīya

Siehe auch:
 Hanbaliten